{{Infobox - tenisový turnaj
  | název = Legg Mason Tennis Classic
  | rok = 2010
  | datum = 1. - 8. srpna 2010
  | ročník = 42.
  | místo = Washington, D.C.
  | povrch = Tvrdý
  | rozpočet = 1 402 000 $
  | web = Oficiální web
  | champms =  David Nalbandian
  | champmd =  Mardy Fish /  Mark Knowles
}}
Tenisový turnaj ATP Legg Mason Tennis Classic 2010' se konal ve dnech 1.–8. srpna v hlavním městě Spojených států amerických Washingtonu venku na kurtech s tvrdým povrchem. Odměny činily 1 402 000 USD.

 Dvouhra 

 Nasazení hráčů 
V závorce je kolo, ve kterém hráč vypadl. Všichni nasazení hráči měli v 1. kole volný los.

  Tomáš Berdych (čtvrtfinále)
  Andy Roddick (3. kolo)
  Fernando Verdasco (čtvrtfinále)
  Marin Čilić (semifinále)
  John Isner (3. kolo)
  Sam Querrey (2. kolo)
  Stanislas Wawrinka (2. kolo)
  Marcos Baghdatis (finále)
  Ernests Gulbis (2. kolo, odstoupil)
  Radek Štěpánek (2. kolo)
  Lleyton Hewitt (2. kolo, odstoupil)
  Julien Benneteau (2. kolo)
  Gilles Simon (čtvrtfinále)
  Michaël Llodra (2. kolo)
  Mardy Fish (3. kolo)
  Andrej Golubjov (3. kolo)

 Pavouk 

 Finálová fáze 

 Horní polovina 

 1. sekce 

 Dolní polovina 

 3. sekce 

 4. sekce 

 Čtyřhra 

 Nasazení hráčů 
V závorce je kolo, ve kterém hráči vypadli.

  Daniel Nestor /  Nenad Zimonjić (1. kolo)
  Bob Bryan /  Mike Bryan (čtvrtfinále)
  Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (1. kolo)
  Julian Knowle /  Andy Ram ''(semifinále)

Pavouk

Externí odkazy 
 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry
 Pavouk čtyřhry

ATP World Tour 2010
Citi Open
Tenis v USA v roce 2010